

Corcelles (Ain), un municipi situat al departament de l'Ain
 Corcelles-en-Beaujolais, un municipi situat al departament del Rhône 
 Corcelles-Ferrières, un municipi situat al departament del Doubs 
 Corcelles-les-Arts, un municipi situat al departament de Côte-d'Or 
 Corcelles-lès-Cîteaux, un municipi situat al departament de Côte-d'Or 
 Corcelles-les-Monts, un municipi situat al departament de Côte-d'Or

Corcelles (Berna), un municipi situat al cantó de Berna
 Corcelles-Cormondrèche, un municipi situat al cantó de Neuchâtel 
 Corcelles-le-Jorat, un municipi situat al cantó de Vaud
 Corcelles-près-Concise, un municipi situat al cantó de Vaud
 Corcelles-près-Payerne, un municipi situat al cantó de Vaud
 Corcelles-sur-Chavornay, un municipi situat al cantó de Vaud